Мёртвые президенты () — наличные доллары на воровском жаргоне.
 «Мёртвые президенты» — военно-криминальная кинодрама братьев Хьюз 1995 года.
  — первый саундтрек к фильму.
  — второй саундтрек к фильму.
 , Dead Presidents II и Dead Presidents 3 — песни американского рэпера Jay-Z.

См. также 
 
  (стилизованно как dead prez) — американский хип-хоп-дуэт, образованный в 1996 году рэперами  и .